Guben ist geografischer Name in:

Deutschland:
 Guben, Stadt in der Bundesrepublik Deutschland, und Gubin, deren jetzt polnischer östlicher Teil
 Kreis Guben, Kreis im Bezirk Cottbus der DDR (1952–1990) und Landkreis Guben in Brandenburg (1990–1993)
 Landkreis Guben, preußischer Landkreis (1817–1950)

China:
 Guben (Jinping), Gemeinde in der Volksrepublik China

Siehe auch:
 Gubin (Begriffsklärung)
 Gubben